Esistono più comuni francesi con questo nome

Lucey – Côte-d'Or
Lucey – Meurthe e Mosella
Lucey – Savoia